Пакт (от  — «согласование») — формальное соглашение.

В международных отношениях пакты обычно заключаются между двумя или более суверенными государствами. Во внутренней политике пакты обычно заключаются между двумя или более политическими партиями или другими организациями.

Известные международные пакты:
 Антикоминтерновский пакт (1936)
 Восточный пакт (1934)
 Советско-французский пакт о ненападении (1932)
 Франко-советский пакт о взаимопомощи (1935)
 Пакт Гитлера — Пилсудского (1934)
 Пакт Молотова — Риббентропа (1939)
 Берлинский пакт (1940)
 Пакт Эберта — Грёнера (1918)
 Стальной пакт (1939) Германии и Италии
 Пакт о нейтралитете между СССР и Японией (1941)
 Пакт Бриана — Келлога (1928)
 Пакт Рериха (1935)
 Международный пакт о гражданских и политических правах (1966)
 Пакт о стабильности и экономическом росте стран Евросоюза (1997)
 Фамильный пакт (семейный договор; 1761) — договор между французскими и испанскими Бурбонами во время Семилетней войны 1756-63.
 Пакт Сааведра Ламаса (1933) — антивоенный пакт о ненападении и примирении, подписанный в декабре большинством стран Латинской Америки и США; назван по имени его автора.
 Пакт мира — название договора, предложение о заключении которого 5 «великими державами» — СССР, США, Китаем, Великобританией и Францией — было впервые выдвинуто в сентябре 1949 советской делегацией на .

См. также 
 Сделка

Примечания

Ссылки 
 Пакт в словарях на яндексе

Международные договоры